Zulla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Hedysarum coronarium; o
 el nombre común de la planta Imperata cylindrica.

Arabismos